Манхэттен — остров и административный район Нью-Йорка, США
  — короткометражный документальный фильм Чарлза Шилера и Пола Стренда
 Манхэттен (фильм) — художественный фильм Вуди Аллена
 Манхэттен (коктейль)
 Манхэттен (роман) — роман Джона Дос Пассоса
 Манхаттан (Канзас) — город в Канзасе, США
 Манхэттен (телесериал)
 Манхэттен (танкер, 1961) — американский нефтяной танкер ледового класса

См. также 
 Манхэттенская декларация
 Манхэттенский мост
 Манхэттенский проект
 Манхэттенские крысы (фильм)
 Доктор Манхэттен